Unter Timing beim Salsa-Tanzen versteht man das Tanzen im Takt auf den richtigen Zählzeiten.

Tanzen auf 1 oder 2 
Je nach Salsa-Tanzstil (z. B. Los Angeles Style oder New York Style) erfolgt der Richtungswechsel beim Tanzen („Break“) auf einer bestimmten Zählzeit, typischerweise auf der 1 (on one) oder auf der 2 (on two). Für die Menschen im deutschen Kulturkreis ist die 1 oft besser zu hören als die 2. Eine gute Hilfe, um die 1 in der Musik zu finden, ist es, darauf zu achten, wann ein neues Musikinstrument oder ein Sänger einsetzt. Ebenfalls ein gutes Indiz für die 1 ist der Beginn einer neuen Strophe und der erste Ton nach einer Pause. Außerdem ist es hilfreich, die Rhythmen zu kennen, die die einzelnen Instrumente spielen. Um die 2 in der Musik zu finden, kann man sich zum Beispiel an dem Slap der Conga orientieren.

Takt halten 
Wichtig beim Tanzen ist es, eine gleichbleibende Geschwindigkeit zu halten. Dies übt man am besten, indem man viel Salsa-Musik hört und dabei zählt. Speziell beim Salsa-Tanzen auf 1 ist die Zählweise 1,2,3 Pause 5,6,7 Pause vorteilhaft. Dies ist eine ideale Übung, um zu lernen, den Takt zu halten.

Salsa-Rhythmen 
Ausschlaggebend für das Rhythmus-Gefühl beim Tanzen sind vor allem die Perkussion-Instrumente einer Salsa-Band. Dazu gehören Clave, Conga, Bongo, Timbales, Mambo-Bell, Bongo-Bell, Maracas und Güiro. Auf jedem dieser Instrumente wird ein für sie typischer Rhythmus gespielt. Der Clave-Rhythmus ist der Schlüssel der afro-lateinamerikanischen Musik. Alle anderen Instrumente richten sich danach und phrasieren um die Schläge der Clave. Der auf der Conga geschlagene Rhythmus wird als Tumbao bezeichnet. Die Slap-Töne auf den Taktschlägen 2 und 6 eignen sich gut zur Orientierung für Tänzer, die „On-Two“ tanzen. Weitere Salsa-Rhythmen, nach denen sich Tänzer richten können, sind der Martillo-Rhythmus auf der Bongo, der Cascara-Rhythmus auf der Timbales und der Campana-Rhythmus auf der Bongo-Bell.

Literatur 
 Alex Wilson, Lee Knights: Find the Rhythm – Ein Handbuch für Salsa-Tänzer., Inch Marlowe Records (2011). ISBN 978-3-00-034528-9.

Weblinks 
 Salsa and Mambo Timing and Rhythm Lesson

Timing